XIR steht für:
 Dresden Hauptbahnhof (IATA-Code)

xir steht für:
 Shiriana (Sprache) (ISO-639-3-Code), Arawak-Sprache der Shiriana in Brasilien

Abkürzung